Warren é o nome de diversos condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Warren (Carolina do Norte)
 Condado de Warren (Geórgia)
 Condado de Warren (Illinois)
 Condado de Warren (Indiana)
 Condado de Warren (Iowa)
 Condado de Warren (Kentucky)
 Condado de Warren (Mississippi)
 Condado de Warren (Missouri)
 Condado de Warren (Nova Iorque)
 Condado de Warren (Nova Jérsei)
 Condado de Warren (Ohio)
 Condado de Warren (Pensilvânia)
 Condado de Warren (Tennessee)
 Condado de Warren (Virgínia)

Desambiguações de topônimos